El término Fontefría puede referirse a:

Lugares
Fontefría, aldea del municipio de Lousame en la parroquia de Tojosoutos
Fontefría, parroquia del municipio de Amoeiro, y una aldea de dicha parroquia.